Die Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1980 war die vierte Austragung der Weltmeisterschaft in der Altersklasse der Unter-20-Jährigen (U20) durch die Internationale Eishockey-Föderation IIHF. Die A-Weltmeisterschaft fand im Zeitraum vom 27. Dezember 1979 bis zum 2. Januar 1980 in Helsinki in Finnland statt. Die B-Weltmeisterschaft der Junioren wurde vom 3. bis 12. März in Klagenfurt in Österreich ausgetragen. Insgesamt nahmen 16 Mannschaften teil, die UdSSR wurde zum vierten Mal in Folge Weltmeister.

Die Junioren-Weltmeisterschaft war die einzige Eishockey-Weltmeisterschaft im Jahr 1980. Erstmals fand in einem Olympiajahr keine Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren statt, da zwei große Turniere in einem Jahr als zu große Belastung für die Spieler erschien.

Weltmeisterschaft 
Die A-Gruppe der Junioren-Weltmeisterschaft wurde in der finnischen Hauptstadt Helsinki ausgetragen.

Modus 
Zugelassen waren Spieler unter 20 Jahren (U-20). Es nahmen acht Mannschaften teil, die in zwei Gruppen zu je vier Mannschaften antraten. Die beiden besten Teams jeder Gruppe qualifizierten sich für die Meister-Runde. Die vier übrigen Teams spielten in der Abstiegsrunde den einzigen Absteiger aus. In der Meister- und Abstiegsrunde wurden die Spiele der Mannschaften gegen ihre Gegner aus der Vorrunde übernommen.

Vorrunde

Gruppe Gold

Gruppe Blau

Abstiegsrunde

Medaillenrunde

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten; Fett: Turnierbestwert

Abkürzungen: GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte, +/− = Plus/Minus, PIM = Strafminuten; Fett: Turnierbestwert

Abschlussplatzierungen

Titel, Auf- und Abstieg

Auszeichnungen 
Spielertrophäen

All-Star Team

B-Weltmeisterschaft

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Platzierungsspiele 
Platz 7

Platz 5

Platz 3

Finale

Abschlussplatzierung

Weblinks 
 

1980
Weltmeisterschaft der Junioren
Weltmeisterschaft der Junioren
Weltmeisterschaft der Junioren, 1980
Weltmeisterschaft der Junioren, 1980
Eishockeywettbewerb in Helsinki
Eishockeywettbewerb in Klagenfurt am Wörthersee